La palabra Cleómbroto puede referirse a:
Cleómbroto (regente), (siglo V a. C.) regente de la ciudad griega de Esparta.
Cleómbroto I, rey espartano de 380 a 371 a. C.
Cleómbroto II, (c. 243 a. C.) rey espartano.